

Patronyme 

 Christophe Colomb (vers 1451-1506), navigateur célèbre ;
 Bartolomeo Colomb (vers 1461-1515), frère du navigateur génois Christophe Colomb ;
 Peter von Colomb (1775-1854), général prussien ;
 Jean Paul Cyrus Colomb (1782-1835), homme politique français ;
 Enno von Colomb (1812-1886), général prussien ;
 Joseph Vincent Christophe Colomb (1814-1887), général français 
 Louis-Casimir Colomb (1834-vers 1890), universitaire, écrivain et illustrateur français ;
 Georges Colomb, alias Christophe, (1856-1945), précurseur de la bande dessinée en France ;
 Marie-Albert-Henri Colomb (1891-1980), général français ;
 Catherine Colomb (1892-1965), romancière suisse ;
 Joseph Colomb, (1902-1979), sulpicien français, auteur du catéchisme progressif ;
 Denise Colomb (1902-2004), photographe française ;
 Georges Colomb (né en 1953), missionnaire et évêque français.

de Colomb
 Louis Joseph Jean François Isidore de Colomb (1823-1902), général français.

Toponymes et odonyme 

 Rivière Colomb, affluent de la rivière Broadback laquelle se déverse dans la baie de Rupert, au sud de la baie James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Colomb, plan d'eau de la partie supérieure de la rivière Colomb laquelle se déverse dans la rivière Broadback (bassin versant de la baie de Rupert et de la baie James), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rue Christophe-Colomb :
 Rue à Cayenne en Guyane française,
 Rue à Paris.

Autres
'Alfred Colomb', cultivar de rosier obtenu en 1865.

Dans les arts 

 Christophe Colomb est une comédie historique en 3 actes et en vers de Népomucène Lemercier.
 Christophe Colomb est un opéra en 2 actes et 27 tableaux de Darius Milhaud.

Voir aussi

Lien externe 
 

Patronyme francoprovençal